The Barber (2001), Canadese dramafilm
The Barber (2014), Amerikaanse thriller 
The Barber (verhaal), van Flannery O'Connor
The Barber (Seinfeld), een televisieaflevering van Seinfeld
The Barber, een korte komediefilm uit 1915 met Ben Turpin
Ralph Daniello, bijgenaamd The Barber, Amerikaans crimineel
"Jake the Barber", bijnaam van John Factor, Amerikaans crimineel

Zie ook 
Barber (doorverwijspagina)